Хуан Перес Лопес:
 Перес Лопес, Хуан Карлос (род. 1990) — испанский футболист, вингер клуба «Малага».
 Перес Лопес, Хуан Карлос (1945—2012) — испанский футболист.